Ez a lista A nagyeszű sündisznócska című magyar bábfilmsorozat epizódjait tartalmazza.

Televíziós sorozatok epizódlistái